Andreas Holmsen – idrografo norvegese
 Eivind Holmsen – tiratore a segno norvegese, olimpionico di Parigi 1924
 Gunnar Holmsen – geologo norvegese
 Hanna Resvoll-Holmsen – botanica e educatrice norvegese
 Øivind Holmsen – calciatore norvegese